Шангри-Ла́:
 Шангри-Ла — вымышленная страна, описанная в 1933 году в новелле Джеймса Хилтона «Потерянный горизонт».

 География
 Шангри-Ла — город и муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.
 Шангри-Ла — уезд Дечен-Тибетского автономного округа Китая, ранее Чжандян.
 Шангри-Ла — неофициальное название штата Сикким (Индия).

В искусстве:
 «Шангри-Ла» — японский антикапиталистический фильм Такаси Миикэ.
 «Shangri-La» — фантастический приключенческий аниме-сериал по манге Икэгами Эйити.
 The Shangri-Las — американская девичья поп-группа 1960-х годов.

Другое:

 Шангри-Ла — отдельная локация в игре Far Cry 4, относящаяся к выдуманному мифу и вероятно вдохновлённая рассказом Джеймса Хилтона.

 Shangri-La Hotels and Resorts — крупнейшая азиатская гостиничная сеть премиум-класса.
 Диалог Шангри-Ла — ежегодный межправительственный форум безопасности в АТР.
 Шангри-Ла — местность на спутнике Сатурна Титане.
 USS Shangri-La (CV-38) — авианосец США.